

Fruit en planten (geslacht Prunus)
Kers (fruit), het steenfruit van kersenbomen
diverse bomen en struiken van het geslacht Prunus (kersenboom, sierkers):
Zoete kers (Prunus avium), de boom waaraan de zoete kers groeit
Zure kers (Prunus cerasus), de boom en het fruit; beide worden ook morel, amarena of kriek genoemd
Maraschinokers, een variant van de zure kers en ingrediënt van maraskino-likeur
Amarena-kers, een in suikersiroop ingelegde zure kers
Amerikaanse vogelkers of bospest (Prunus serotina), een uit Amerika afkomstige soort
Sakura (bloesem), sakura is de Japanse naam voor diverse kersenbomen en hun bloesems, onder anderen de populaire:
Japanse sierkers (Prunus serrulata)
Bigarreau, geconfijte kers
Kersen (hout), het hout van diverse bomen uit het geslacht Prunus

Andere planten
Oost-Indische kers (Tropaeolum majus), een kruidachtige plant
Surinaamse kers (Eugenia uniflora) of pitanga, een plant uit de mirtefamilie
Acerola (Malpighia glabra), West-Indische kers of Barbadoskers, een plant met kersachtige vruchten
Waterkers (Rorippa), een geslacht van kruidachtige planten die meestal op zeer vochtige plaatsen groeien, uit de kruisbloemenfamilie
Tuinkers (Lepidium sativum), een plant uit de kruisbloemenfamilie, ook wel cressonette, sterrekers of bitterkers genoemd
Zinkboerenkers Thlaspi caerulescens var. calaminare, in het Frans: cress, een tweejarige plant uit de kruisbloemenfamilie

Overige
Kinetic Energy Recovery System (KERS), een systeem om remenergie terug te winnen
Martin Kers (1944), een Nederlandse landschapsfotograaf of buitenfotograaf
M. Kers, winnaar van twee gouden medailles (zwemmen) op de Paralympische Zomerspelen 1976
Kers, een rol van Monique van de Ven in de film Amazones van Esmé Lammers uit 2004
Kers op Tong, een bibliofiel boek van de Vlaming Peter Verhelst uit 1999

Zie ook
Kersentuin (doorverwijspagina)
Kersenbuik, een kleurrijke vissoort
kersendranken
Cerise
Kirsch
Kriek (bier)
Maraskino of marasquin